Sébastien Fournier (Veysonnaz, 27 de junho de 1971) é um ex-futebolista profissional suíço, meia.

Carreira 
Yvan Quentin integrou o elenco da Seleção Suíça de Futebol, na Copa do Mundo de 1994.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Suíça
Futebolistas do Football Club Sion
Futebolistas do VfB Stuttgart
Futebolistas do Servette FC
Jogadores da Seleção Suíça de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Jogadores da Eurocopa de 1996
Treinadores de futebol da Suíça
Treinadores do Football Club Sion
Treinadores do Servette FC